Пиньялзинью (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Пиньялзинью (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.